Räihänsaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Räihänsaari (ö i Äänekoski), Mellersta Finland, 
 Räihänsaari (ö i Saarijärvi-Viitasaari), Mellersta Finland, 
 Räihänsaari (ö i Jyväskylä), Mellersta Finland, 

Robotskapade Finlandförgreningar